El término PEFE puede referirse a:

Paniculopatía edemato fibroesclerótica, conocida como celulitis.
Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, donde se realiza el Curso de Adiestramientos Especiales de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil española.